L'Intercontinental Rally Challenge 2012 est la  et dernière saison de l'Intercontinental Rally Challenge.

La saison est marquée par la violente sortie de Craig Breen tuant son copilote, Gareth Roberts. À la suite de ce drame survenu durant le rallye Targa Florio, ce dernier est interrompu. 

L'année suivante, il fusionne avec le Championnat d'Europe des rallyes, qui reprend une partie de son calendrier.

Calendrier et résultats

Classements

Pilotes

Constructeurs

Notes et références

Lien externe 
 

Intercontinental Rally Challenge
Sport automobile en 2012